

Presentación previa 
Pablo Cuevas fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Máximo González derrotó en la final a Jozef Kovalík.

Cabezas de serie 

  Paolo Lorenzi (Semifinales, retiro)
  Facundo Bagnis (Primera ronda)
  Guido Pella ''(Primera ronda)
 ''' Máximo González (Campeón)

<ol start=5>
  Yoshihito Nishioka ''(Primera ronda)
  Bjorn Fratangelo ''(Primera ronda)
  Gastão Elias ''(Segunda ronda)
  Guilherme Clezar ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Mestre 2015